Pełczyn peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Pełczyn, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Pełczyn, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Pełczyn, village de la voïvodie de Lublin.